Холодный пот () — боевик 1970 года, режиссёр Теренс Янг
 Холодный пот () — канадский триллер 1994 года, режиссёр Гэйл Харви
 Холодный пот () — аргентинский фильм ужасов 2010 года, режиссёр Адриан Гарсиа Больяно
 Холодный пот () — французский телесериал 1988 года, режиссёр Жозе Дайан